Vrij-Katholieke Kerk (sinds 1916)
Vrouwen Kunst Kollektief (1982-1992), een Nederlands kunstenaarscollectief
VK Kachtem, een Belgische voetbalclub
Voorschotense Kunstkring, een vereniging van beroepskunstenaars